Pahna kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Pachna, ort, Eparchía Lemesoú,

Estland 

 Lõve Jõgi, å, Saare län, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar